PS steht als Abkürzung für:

Allgemein:
 Palästinensische Autonomiegebiete, nach ISO 3166
 Partizipationsschein, ein stimmrechtloses Beteiligungspapier
 Patrouille Suisse, die Kunstflugstaffel der Schweizer Luftwaffe
 Payload Specialist, NASA-Bezeichnung für den Frachtbeauftragten, siehe Wissenschaftsastronaut
 Penspinning, englisch für „Stiftdrehen“, eine Art der Kontaktjonglage
 Personenstunde, die Menge an Arbeit, die eine Person durchschnittlich in einer Stunde schafft
 Piaristen, Ordenskürzel des Ordo Clericorum Regularium Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum
PlayStation (Marke), eine Marke von Sony Interactive Entertainment
 Pohraniční stráž, die Grenzwache der ČSSR
 Poisha, eine Unterteilung der Währung Taka in Bangladesh
 Polytechnische Schule (Österreich), eine Schulform
 Priesterseminar
 Produktions-Start, engl. Production start, im Projektmanagement ein Meilenstein, siehe Meilenstein (Projektmanagement)
 Proseminar, ein Lehrveranstaltungstyp an Universitäten
 PS (Fernsehserie), eine deutsche Fernsehserie
 PS (Zeitschrift), ein Sportmotorrad-Magazin der Motor Presse Stuttgart
 Ukraine International Airlines, Fluggesellschaft, IATA-Code

Biologie und Medizin:
 Parasympathikus, ein Teil des Nervensystems
 Parkinson-Syndrom, Parkinson-Krankheit
 Persönlichkeitsstörung, Muster stark ausgeprägter, unflexibler und wenig angepasster Persönlichkeitsmerkmale
 Plexus Sacralis, ein Teil des Nervengeflechts Plexus lumbosacralis
 Postsynaptisch, für die am synaptischen Spalt nachgelagerte Nervenzelle
 Pyramidales System, ein Teil das motorischen Nervensystems

Chemie:
 Periodensystem, das Ordnungssystem der Elemente
 Phosphatidylserin, eine Klasse der Phosphoglyceride
 Photosynthese, ein biochemischer Energiegewinnungsprozess
 Polystyrol, ein thermoplastischer Kunststoff

Computer und Technologie:
 Packet session oder packet switched, im Mobilfunk eine paket-orientierte Daten-Übertragung, siehe Paketvermittlung
 Parametrisches Stereo, ein Verfahren zur Audiodatenkompression
 Photoshop, ein Bildbearbeitungsprogramm von Adobe, siehe Adobe Photoshop
 PlayStation, eine Spielkonsole der Firma Sony
 Pixel-Shader, eine Teileinheit des Grafikprozessors
 MPEG-Programmstrom, ein MPEG(-2)-Containerformat
 PostScript, eine Seitenbeschreibungssprache
 .ps, die Dateinamenserweiterung für das PostScript-Dateiformat
 PowerShell, ein Kommandozeileninterpreter, siehe Windows PowerShell
 Projektsystem, ein Modul der Software SAP R/3
 Proton Synchrotron, ein Teilchenbeschleuniger am CERN in Genf
 ps (Unix), ein Unix-Hilfsprogramm, das eine Liste der laufenden Prozesse ausgibt
 .ps, die Top-Level-Domain von Palästina

Physikalische Einheiten:
 Petasiemens, eine im SI bildbare Maßeinheit für den elektrischen Leitwert, siehe Siemens (Einheit)
 Pferdestärke, eine veraltete physikalische Maßeinheit für die Leistung, SI: 1 PS = 735 Watt
 Pikosekunde, das Einheitenzeichen (10−12 s)
 pS bezeichnet Pikosiemens, eine Maßeinheit für den elektrischen Leitwert, siehe Siemens (Einheit)

Kraftfahrzeugkennzeichen:
 Deutschland: kreisfreie Stadt Pirmasens und Landkreis Südwestpfalz
 Großbritannien: Preston
 Kroatien: Podravska Slatina (auslaufend)
 Norwegen: Kristiansand in der Provinz Agder
 Slowakei: Okres Prešov (noch nicht vergeben)
 Tschechien: Okres Plzeň-sever, deutsch: Pilsen-Nord (auslaufend)

Politische Parteien:
 Parti Socialiste – mehrere sozialistische Parteien (frz.): Belgien, Frankreich, Schweiz
 Partido Socialista (Begriffsklärung) – mehrere sozialistische Parteien (span., port.)
 Partito Socialista – mehrere sozialistische Parteien (ital.)
 Perussuomalaiset, eine finnische Partei
 Pilsoniskā savienība, eine konservative Partei in Lettland
 Pozitivna Slovenija, eine gemäßigt linke slowenische Partei
 Partia Socialdemokrate, eine Partei im Kosovo
 Progresívne Slovensko, eine Partei in der Slowakei

Schrift und Sprachwissenschaften:
 paschtunische Sprache nach ISO 639-1
 Postskriptum, ein Nachsatz unter Briefen
 Proportionale Schriftart, in der Typographie für Schriftarten mit variablen Schrittweiten

Ps bezeichnet:
 Buch der Psalmen, ein Buch der Bibel

Siehe auch:

 P.S. (Begriffsklärung)
 PS1 (Begriffsklärung)
 PS2 (Begriffsklärung)
 PS3 (Begriffsklärung)

Abkürzung